30-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 19 — 20 января 1929 года в Давосе (Швейцария) на «Айстштадионе». Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500, 1500, 5000 и 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 16 конькобежцев из 6 стран. Победителем чемпионата Европы стал Ивар Баллангруд (Норвегия), призёрами — Клас Тунберг (Финляндия) и Роальд Ларсен (Норвегия). На чемпионате было установлено два рекорда мира на дистанциях 500 и 5000 метров.

Рекорды мира

Результаты чемпионата

Ссылка 
 Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1929
Чемпионаты Европы в 1929 году
Январь 1929 года
Международные спортивные соревнования в Давосе
Спорт в Швейцарии в 1929 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии